Triebendorf může být:

 Triebendorf – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Triebendorf (Heilsbronn) – vesnice v Bavorsku, součást města Heilsbronn
 Triebendorf (Wiesau) – vesnice v Bavorsku, součást městysu Wiesau
 německý název české obce Třebařov

Německé názvy sídel v Česku